Poitevin (cão), raça de cachorros
Poitevin (cavalo), raça de cavalos

Desambiguação